La Rosière ist der Name

 der französischen Gemeinde La Rosière (Haute-Saône)
 der ehemaligen französischen Gemeinde La Rosière im Département Seine-Maritime, heute Ortsteil der Gemeinde Beaubec-la-Rosière
 einer Ortschaft in der Gemeinde Orsières, Kanton Wallis, Schweiz; siehe La Rosière VS
 Ein Skigebiet in der savoyischen Gemeinde Montvalezan, Frankreich; siehe La Rosière (Montvalezan)
 eines Weilers in der Gemeinde Collex-Bossy, Kanton Genf, Schweiz
 eines Weilers in der Gemeinde Grolley, Kanton Freiburg, Schweiz
 eines Weilers in der Gemeinde Gimel VD, Kanton Waadt, Schweiz

Siehe auch:
 Rosières
 Rosier